Norddjurs Kommune er en kommune i Region Midtjylland, dannet efter Kommunalreformen i 2007. 

Allerede den 15. november 2005 blev kommunalbestyrelsen valgt med Torben Jensen fra borgerlisten som formand for sammenlægningsudvalget/kommende borgmester.

Jan Petersen fra Socialdemokratiet var borgmester i Norddjurs Kommune fra 2010 - 2021

Siden 1. januar 2022 er Kasper Bjerregaard fra Venstre borgmester. 

Norddjurs Kommune opstod ved sammenlægning af flg.:
 Grenaa Kommune
 Nørre Djurs Kommune
 Rougsø Kommune
 Sønderhald Kommune (øst)

Byer

Politik

Mandatfordeling

Liste over borgmestre

Se også 
 Kategorien Byer i Norddjurs Kommune

Kilder 

Kommuner i Region Midtjylland